Die 2. HNL 1995/96 war die fünfte Spielzeit der zweithöchsten kroatischen Fußballliga.

Modus 
Die Liga war aufgeteilt in die drei Staffeln Nord (kroat. sjever), West (kroat. zapad) und Süd (kroat. jug). In jeder Staffel wurde aufgeteilt in eine Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander gespielt.

Staffel Nord 
In der Staffel Nord spielten 16 Mannschaften. Die besten vier Vereine stiegen in die 1. HNL auf.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Staffel West 
In der Staffel West spielten 18 Mannschaften. Die besten vier Vereine stiegen in die 1. HNL auf.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Staffel Süd 
In der Staffel Süd spielten 18 Mannschaften. Die besten zwei Vereine stiegen in die 1. HNL auf.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Croatia 1995/96 (engl.), www.rsssf.com

1995
Fußballsaison 1995/96